Ingrid Losert (1958-), escrimeuse autrichienne.
 Josef Losert (1908-?), escrimeur autrichien.
 Leo Losert (1902 - 1982), rameur d’aviron autrichien.
 Roland Losert (1945-), escrimeur autrichien.
 Venio Losert (né en 1976), handballeur croate.